Georgetown se poate referi la:

 Georgetown, oraș în Guyana
 Georgetown, așezare în Insula Ascension
 Georgetown, oraș în statul Delaware, SUA
 Georgetown, oraș în statul Sfântul Vicențiu și Grenadine